Eichenbühl ist der Ortsname von

 Eichenbühl, Gemeinde im Landkreis Miltenberg, Bayern
 Eichenbühl (Theres), Ortsteil der Gemeinde Theres, Landkreis Haßberge, Bayern
 Eichenbühl (Weißenbrunn), Ortsteil der Gemeinde Weißenbrunn, Landkreis Kronach, Bayern
 Eichenbühl (Wilhelmsthal), Ortsteil der Gemeinde Wilhelmsthal, Landkreis Kronach, Bayern
Siehe auch:
 Eichbühl